Veliko Tarnovo är en region (oblast) med 239 132 invånare (2017), belägen i centrala Bulgarien. Den administrativa huvudorten är Veliko Tarnovo.

Administrativ indelning 
Oblastet är indelat i 10 kommuner: Elena, Gorna Orjachovitsa, Ljaskovets, Pavlikeni, Polski Trambesj, Soechindol, Strajitsa, Svisjtov, Veliko Tarnovo och Zlataritsa.

Referenser

Externa länkar 

Bulgariens oblast